Замоскворе́чье:

 Замоскворечье — исторический район Москвы, расположенный относительно Кремля на другом берегу Москва-реки.
 Замоскворечье — административный район Москвы, занимающий восточную часть одноимённого исторического района, а также соответствующее ему одноимённое муниципальное образование.